7 miejscowości w Polsce: 
 Karsy – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie 
 Karsy – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Gręboszów 
 Karsy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin 
 Karsy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków 
 Karsy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów 
 Karsy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Stare Miasto 
 Karsy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gołuchów

Zobacz też: Karsy Dolne, Karsy Duże, Karsy Małe